Кимрский округ — административно-территориальная единица Московской области, существовавшая в 1929—1930 годах.

Кимрский округ был образован в 1929 году. В его состав вошли следующие территории:
 Из бывшей Тверской губернии:
 Кимрский уезд без Кашинской и Славковской волостей, а также селений Петровское, Заречье и Остров Петровско-Озерского сельсовета Горицкой волости
 из Бежецкого уезда Киверичский, Ивановский, Сетковский и Некрасовский сельсоветы Киверичской волости
 из Тверского уезда Ильгощинский, Волосковский и Афатовский сельсоветы Ильгощинской волости
 Из бывшей Московской губернии:
 Ленинский уезд полностью
 из Сергиевского уезда Федорцевская и Хребтовская волости полностью, Константиновская волость без селений Богородское и Отрада; селения Ереминской волости Былино, Антолопово, Разделенцы, Новиково, Егорьево, Лихонино, Бородкино и Новое
 из Клинского уезда совхоз Карачарово Свердловской волости.

Центром округа был назначен город Кимры.

Округ был разделён на 7 районов:
 Горицкий,
 Калязинский,
 Кимрский,
 Константиновский,
 Кузнецовский,
 Ленинский
 Нерльский.

26 февраля 1930 года Кузнецовский район был переименован в Конаковский.

23 июля 1930 года Кимрский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Московской области (Постановление ЦИК Союза ССР) (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. I отдел. № 37 от 8 августа 1930 г. - ст. 400).

Источники 
 Путеводитель по Государственному архиву Тверской области
 Постановление ВЦИК от 12.07.1929 О составе округов и районов Московской области и их центрах 

Округа РСФСР
XX век в Московской области
XX век в Тверской области